Floorballligaen 1997-98 var den  8. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union.

Sæsonens optakt og forløb 
19 floorballhold deltog i denne sæson, hvilket var et hold mere end den foregående sæson. For første gang blev både kvartfinaler og semifinaler afgjort over tre kampe. Med 19 hold var der et hold mere end sæson før, og Dansk Floorball Union var tæt på at have to ligaer med 10 hold, som var målet.

Team Århus Floorball fik i sin 3. sæson i ligaen deres første sejr.

Grundspil

Øst

Kampe

Topscorer

Vest

Kampe

Topscorer

Kval spil 
Nedrykker til 1. div. øst: Rødovre Red Bulls FC

Kvalifikationskampe til elitedivision øst:

Helsingør FT - Vanløse Floorball 1-7, 0-9

Nedrykker til 1. div. vest: Ingen

Kvalifikationskampe til elitedivision vest: 

Århus FK - Vissenbjerg GIF Floorball 6-3, 12-2

Slutspil

Topscorer

1.div

Øst

Vest 
Na

Floorball-Ligaen